Oud steht für:
 Oud, Musikinstrument
 Räucherholz vom Adlerholzbaum in Arabien

Personen
 Jacobus Johannes Pieter Oud (1890–1963), niederländischer Architekt und Autor
 Nynke Oud (* 1994), niederländische Volleyballspielerin
 Pieter Oud (1886–1968), niederländischer Politiker und Historiker

OUD steht für:
 Flughafen Oujda-Angads in Marokko (IATA-Code)

Siehe auch:
 Oudh, historischer Staat

OUD